Лучший футболист года () — ежегодная награда, вручаемая Футбольной федерацией Узбекистана лучшему футболисту в Узбекистане. Приз учреждён в 1992 году.

Лауреаты

Все победители

Примечания

Ссылки 
 Лучшие игроки и тренеры года в Узбекистане
 Лучшие игроки и тренеры года в Узбекистане 1996-2008

Футбольные награды в Узбекистане
Футбол в Узбекистане
Футболисты Узбекистана
Награды, появившиеся в 1992 году